Балясний Борис Ісаакович ( 1957) — російський поет, перекладач, вчений-перекладознавець, педагог, видавець.
 Балясний Василь Олександрович (1862—1911) — український фізик, астроном, громадський діяч.
 Балясний Костянтин Олександрович (1860—1917) — російський військовий і державний діяч.
 Балясний Михайло Матвійович (1892—1978) — український живописець.
 Балясний Михайло Якович ( 1867) — військовий прокурор Дієвої армії Української Народної Республіки.